Los Humanitarios de San Martín es una sociedad fundada en 1905 cuyo primer propósito fue solucionar los problemas surgidos entre los ganaderos del concejo de Aller con los de Lena, y cuya obra ha derivado en ayudar a todas aquellas personas que tengan algún tipo de problema.

En el año 2007, recibió el Premio Príncipe de Asturias al Pueblo Ejemplar, en su candidatura conjunta con el pueblo de Moreda, donde tiene su sede.

Enlaces externos 
 Página web oficial

Aller
Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias